I0 ou I00 est un sigle qui peut faire référence à :
 Intensité acoustique de référence, elle vaut  ;
 Rhumatisme articulaire aigu d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 IO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres